Tasiusaa bezeichnet:
 Tasiusaa (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Kaannaatsoq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Tasiusarsuaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tasiusaa (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Tasiusaa (See), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland